PRIMECAP Management Company — американская компания по управлению активами.

Размер активов под управлением — $110 млрд на 30 июня 2017 года.

История  

Основана в сентябре 1983 года в Пасадене в штате Калифорния.

Деятельность 

PRIMECAP Management Company оказывает доверительное управление институциональным клиентам с активами — $120 млрд.

Типы клиентов и их активы.

PRIMECAP тесно связан с крупнейшей инвестиционной компанией в мире The Vanguard Group и управляет для неё некоторыми инвестиционными фондами:

 Vanguard Capital Opportunity Fund с активами — $16,1 млрд

 Vanguard PRIMECAP Fund с активами — $54,6 млрд

 Vanguard PRIMECAP Core Fund с активами — $9,8 млрд

Руководство 

 Джоэль Фрид (Joel Paul Fried) — президент.

 Теофанис Колокотронес (Theofanis Kolokotrones) — директор.

Акционеры  

Крупнейшие владельцы акций PRIMECAP Management Company на 2017 год.

 Джоэль Фрид (Joel Paul Fried) — ( 25 % )

 Мичел Джон Майлес (Mitchell John Milias) — ( 25 % )

 Теофанис Колокотронес (Theofanis A. Kolokotrones) — ( 25 % )

 Неизвестные (Unknown) — ( 10 % )

 Топ-менеджеры, владеющие менее 5 % — ( 15 %)

Примечания

Ссылки 

Инвестиционные компании США
Компании, основанные в 1983 году